Iglbach ist ein geographischer Name:

Ortschaften in Deutschland:
 Iglbach (Affing), Ortsteil der Gemeinde Affing, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Iglbach (Ortenburg), bis 1970 bestehende Gemeinde, 1970 mit Söldenau zur Gemeinde Wolfachau zusammengelegt, 1978 in die Marktgemeinde Ortenburg im Landkreis Passau, Bayern, eingegliedert

Ortschaften in Österreich:
 Iglbach (Gemeinde Arnreit), Ortschaft von Arnreit, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Iglbach (Gemeinde Auberg), Ortschaft von Auberg, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich

Gewässer:
 Iglbach (Affinger Bach), linker Zufluss des Affinger Bachs nach Affing, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Iglbach (Wolfach), linker Zufluss der Wolfach (zur Donau) bei Hacklmühle, Markt Ortenburg, Landkreis Passau, Bayern

Siehe auch: 
 Igelbach
 Igelsbach
 Iglsbach